

Sigle 
 Accordo Stand-By – strumento di finanziamento del Fondo monetario internazionale
 Association Sportive Brestoise – società calcistica francese

Codici 
 ASB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Aşgabat (Turkmenistan)
 asb – codice ISO 639-3 della lingua assiniboine